

Geografia

Austria 
 Hundsheim – dzielnica Mautern an der Donau
 Hundsheim – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Zobacz też 
 Hundheim